Gilday ist der Familienname von:

 Michael Gilday (* 1987), kanadischer Shorttracker
 Michael M. Gilday (1962), US-amerikanischer Admiral